Plaats in Indonesië
 Ngawonggo (Ceper), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Ngawonggo (Kaliangkrik), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ngawonggo (Tajinan), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java